Oberwald steht für:

Orte und Ortsteile:
 Oberwald (Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Bergen (Chiemgau), Landkreis Traunstein, Bayern
 Oberwald (Grebenhain), Siedlungsteil der Gemeinde Grebenhain, Vogelsbergkreis, Hessen
 Waldenburger Oberwald, Gemarkung der Stadt Hohenstein-Ernstthal, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Oberwald (Gemeinde Ligist), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Ligist, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Oberwald VS, Dorf und ehemalige Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz

Naturräume:
 Oberwald, Waldgebiet am Hahnenkamm bei Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Oberwald (Darmstadt), Waldgebiet im Osten von Darmstadt
 Oberwald, der östliche und höhergelegene Teil des Frankfurter Stadtwalds
 Oberwald (Karlsruhe), Waldgebiet im Südosten von Karlsruhe
 Oberwald (Vogelsberg), Waldgebiet und Naturraum im Vogelsberg, Hessen
 Stausee Oberwald, bei Reichenbach (Callenberg), Landkreis Zwickau, Sachsen
 Oberwald, deutscher Name des Horní les (774,25 m), Berg der Böhmisch-Mährischen Höhe bei Rovečné, Region Vysočina, Tschechien

Siehe auch:
 Oberwälden
 Oberwalden
 Oberwalder
 Oberwälder Land
 Oberwaldischer Distrikt